Le mot orbiteur et sa traduction en  peuvent se référer à :

 Orbiteur : un type d'engin spatial ;
 au principal composant de la navette spatiale américaine ;
 Orbiter (simulateur) : un simulateur de vol spatial freeware ;
Projet Orbiter : un projet de lanceur spatial ;
  : un roman graphique de Warren Ellis ;
  : un groupe de rock indépendant ;
  : un manège de parc d'attractions.